Grimoni ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Grimoni (1908–1974), deutscher Philologe
 Lorenz Grimoni (* 1939), deutscher lutherischer Geistlicher